Het Apollohuis, centrum voor kunst en muziek in Eindhoven
 Apollo House, kantoorgebouw in Amsterdam